Världsmästerskapet i bandy för damer 2014 spelades i Villmanstrand, Finland mellan den 19 och den 22 februari 2014. Det var det sjunde mästerskapet för damer. Ryssland vann turneringen, genom att besegra Sverige med 3-1 i finalen. Därmed tog ryskorna sitt första guld, och för första gången blev inte Sverige världsmästarinnor.

Deltagande länder 
  Finland
  Kanada
  Norge
  Ryssland
  Sverige
  USA

Gruppspel

Onsdag 19 februari 2014

Torsdag 20 februari 2014

Fredag 21 februari 2014

Tabell

Semifinaler 21 februari 2014

Placeringsmatcher 22 februari 2014

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Bandy-VM kan komma till Haparanda: Diskussioner kring det
 Spelschema och resultat.

2014 i Finland
Internationella bandytävlingar i Finland
Bandysäsongen 2013/2014
Sport i Villmanstrand
2014